Merkwitz può riferirsi a:
 Merkwitz – frazione della città di Bad Schmiedeberg
 Merkwitz – frazione della città di Taucha